Aristides Soiledis (Em grego: Αριστείδης Σοϊλέδης; Levadia, 8 de fevereiro de 1991) é um futebolista profissional grego que joga como atacante. Atualmente, milita no Omonia Nicosia.

Títulos

Olympiacos F.C.
Grécia SuperLiga (2) : 2008, 2009
Copa da Grécia (2) : 2008, 2009
Supercopa da Grécia: 2007

Niki Volos
Football League: 2014

AEK Atenas
Football League: 2015 Grupo Sul

Ligações Externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Olympiacos FC
Futebolistas do AEK FC